Casa Grande puede aludir a:

Lugares

Argentina
 Casa Grande, una localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Casa Grande, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina;

Brasil
 Casa Grande, municipio del estado de Minas Gerais, Brasil;

Estados Unidos
 Casa Grande; ciudad de Arizona, Estados Unidos
 Ruinas de Casa Grande, sitio arqueológico en Arizona, Estados Unidos;

México
 Casas Grandes, un municipio del estado de Chihuahua, México;

Perú
 Distrito de Casa Grande, división administrativa de la provincia de Ascope en el departamento de La Libertad, Perú;
Casa Grande, capital del distrito de Casa Grande;

Recintos

España
 Casa Grande de Ayamonte, edificio del  del consistorio de Ayamonte, España;
 Casa Grande de Bilbao, bloque de viviendas derribado a comienzos del  en Bilbao, España;
Casa grande de Valhermoso, una mansión señorial del  situada en Valhermoso (Guadalajara, España);
 La Casa Grande, antigua hacienda y actual hotel en Torrejón de Ardoz, España;

México
 Casa Grande, museo en Real del Monte, México.
 Casa Grande, antigua hacienda en el estado de Veracruz, México, que fue hogar en el  de Lucía Zárate;

Cine y televisión
 La casa grande, película de Estados Unidos cuyo nombre original es Acquitted dirigida en 1929 por Frank R. Strayer;
 La casa grande, película de Argentina dirigida en 1953 por Leo Fleider;
 La casa grande, película de España dirigida en 1975 por Francisco Rodríguez Gordillo;
 Casagrande, telenovela chilena de 1981;
Casa Grande (2014), película brasileña dirigida por Fellipe Barbosa;

Lugares ficticios
Casa Grande (Marvel Comics), nombre de una prisión ficticia en los libros de Marvel Comics, también llamada Penitenciaría Monumental del Idioma.